TEX44 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 395 амінокислот, а молекулярна маса — 41 589.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки